Röntgen-Gymnasium bezeichnet
 Röntgen-Gymnasium Remscheid
 Röntgen-Gymnasium Würzburg